To som elsker hinanden kan henvis til:

 To som elsker hinanden (film fra 1944) – dansk film fra 1944 af Charles Tharnæs
 To som elsker hinanden (kortfilm) – dansk kortfilm fra 2008 instrueret af Sidsel Dall
 To som elsker hinanden (tv-serie) – dansk tvserie fra 1988 instrueret af Annelise Hovmand